Кубок Кремля в женском одиночном разряде в 2007 году проводится в 12-й раз. 28 участниц основной сетки соревнования в 11-й раз разыграли титул в рамках 1-й категории тура WTA. Состав этой части приза была сформирована в три этапа: первая 22 теннисистки была отобрана по рейтингу, ещё по две — по выбору организаторов, а ещё четыре — по результатам дополнительного отборочного турнира.

Общая информация 
Список участниц турнира возглавила Светлана Кузнецова (№ 2 в мире в тот период). Россиянка задержалась в сетке до полуфинала, а титул разыграли Елена Дементьева и Серена Уильямс, где несеянная россиянка оказалась сильнее четвёртой сеянной американки по итогам двух сетов. Прошлогодняя чемпионка — Анна Чакветадзе — защищала свой титул, но уступила уже на старте.

Посев 
Четверо самых высокосеянных теннисисток начинают турнир со второго раунда.

  Светлана Кузнецова (Полуфинал)
  Мария Шарапова (Второй раунд)
  Анна Чакветадзе (Второй раунд)
  Серена Уильямс (Финал)

<li>  Марион Бартоли (Второй раунд)
<li>  Амели Моресмо (Первый раунд)
<li>  Патти Шнидер (Второй раунд)
<li>  Николь Вайдишова (Четвертьфинал)

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2007